Les Années est un roman de la femme de lettres anglaise Virginia Woolf publié pour la première fois en 1937 ;
 Les Années est un roman autobiographique d'Annie Ernaux publié en 2008.